Whitley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aurtis Whitley (1977-), footballeur trinidadien.
 Chris Whitley (1960-2005), bluesman américain.
 Gilbert Percy Whitley (1903-1975), ichtyologiste australien.
 John Whitley (1843-1922), homme d'affaires anglais.
 John Henry Whitley (1866-1835), homme politique britannique.
 Matthew Whitley dit Matt Whitley (1996-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Norman Whitley (1883-1957), joueur britannique de crosse.
 Trixie Whitley (1987-), chanteuse belge, fille de Chris Whitley.

Toponyme 

 Whitley, banlieue de la ville de Coventry, en Angleterre ;
 Whitley, village anglais situé dans le Cheshire.

Divers 
 Armstrong Whitworth Whitley, avion bombardier britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais